Blue Ribbon – azienda di videogiochi
 Blue Ribbon Awards – premio cinematografico giapponese